Edge kan referere til:
 EDGE - Enhanced Data rates for GSM Evolution
 Edge (magasin) - britisk computerspilmagasin
 Adam Copeland - canadisk wrestler kendt under ringnavnet Edge
 The Edge - guitarist i U2
 Microsoft Edge - en internetbrowser, lavet af Microsoft